Тивяков — русская фамилия.